De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2003 werd in het weekend van 21 en 22 december 2002 gehouden op de De Bonte Wever in Assen.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2003
Langebaanschaatsen in 2003
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe